Залитис () — латышская фамилия. Известные носители:

 Волдемарс Залитис — педагог.
 Янис (Иван) Залитис (1874—1919) — латвийский и русский политик, министр обороны Латвии.
 Янис Залитис (1884—1943) — латвийский композитор.
 Янис Залитис — латвийский психотерапевт и сексолог.

Примечания